Lanciano ima više značenja:
 Lanciano, Chieti
 Lanciano, Perugia